Rostislav Gromnica (* 1956 Ostrava) je český lékař, vysokoškolský učitel a předseda Klubu přátel Hrabové, od roku 2018 zastupitel městského obvodu Hrabová.

Život 
Absolvoval Matiční gymnázium Ostrava a následně v letech 1975 až 1981 vystudoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (získal titul MUDr.). Obhájil dvě atestace (1985 a 1988), postgraduální studium ukončil druhým doktorským titulem (promoval v roce 1999 a získal titul Ph.D.).

Pracovní kariéru začínal v letech 1985 až 1990 jako samostatně pracující lékař na oddělení nemocí z povolání na Hornické poliklinice (dříve ZÚNZ OKD). Následně byl v letech 1990 až 2014 primářem (vedoucím lékařem) oddělení nemocí z povolání v Ostravě. Od roku 2015 pracuje na zkrácený úvazek jako vedoucí lékař Léčebného hotelu Morava v akciové společnosti Lázně Luhačovice.

Od roku 2004 také působí jako externí učitel na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V letech 2000 až 2003 rovněž externě spolupracoval s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, kde přednášel a podílel se na výuce předmětu „Pracovní prostředí“ na Institutu environmentálního inženýrství. Je členem České lékařské komory a zakládal odbornou Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti JEP, ve které byl 25 let prvním místopředsedou. Působí též jako člen redakční rady a recenzent časopisu „Pracovní lékařství“.

V roce 2003 se stal vítězem výběrového řízení vypsaného na místo krajského zdravotního rady Moravskoslezského kraje, v roce 2004 však z funkce odešel. Podílel se na organizaci sedmi ročníků Kongresů nemocí z povolání s mezinárodní účastí jako sekretář kongresu a hlavní koordinátor. Publikoval jako hlavní autor nebo spoluautor více než 72 sdělení a původních prací v tuzemských i zahraničních odborných časopisech. V letech 2000 až 2015 byl soudním znalcem pro obor zdravotnictví (specializace nemoci z povolání a pracovní úrazy) s registrací u Krajského soudu v Ostravě.

Rostislav Gromnica žije ve městě Ostrava, konkrétně v části Hrabová. Je ženatý, má dva syny.

Politické působení 
V komunálních volbách v roce 2018 byl zvolen jako nestraník za hnutí STAN zastupitelem městského obvodu Hrabová, a to když jako lídr vedl kandidátku subjektu „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – Klub přátel Hrabové“.

Ve volbách do Senátu PČR v roce 2020 kandidoval jako nestraník za hnutí STAN v obvodu č. 72 – Ostrava-město. Se ziskem 3,06 % hlasů skončil na 9. místě a do druhého kola nepostoupil.

Reference 

Čeští lékaři
Vyučující na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Čeští místní politici
Absolventi Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Narození v roce 1956
Narození v Ostravě
Žijící lidé
Muži